Город () — административная единица Тайваня муниципального уровня. После демократических реформ в начале 1990-х годов широко обсуждались вопросы об административных реформах и реорганизациях. В 1999 году Законодательный Юань Китайской Республики принял закон о местном самоуправлении (地方制度法). Данным законом, в частности, установлено, что города с населением более 1 250 000 млн человек, имеющие важное значение для политического, экономического и культурного развития страны, могут претендовать на получение особого статуса городов центрального подчинения. Города с населением от 500 000 до 1 250 000, имеющие важное значение для политического, экономического и культурного развития страны, могут претендовать на получение особого статуса городов провинциального подчинения. Обратите внимание, что все три существующих города провинциального подчинения имеют население ниже 500 000 человек, но всё равно наделены данным статусом, это связано с важными историческими причинами. Города с населением от 100 000 до 500 000, имеющие важное значение для политического, экономического и культурного развития страны, могут претендовать на получение особого статуса городов уездного подчинения. Обратите внимание, что не все существующие города уездного подчинения, имеют население выше 100 000 человек, но всё равно наделены данным статусом, это связано с важными историческими причинами. По состоянию на 1 января 2018 год, на Тайване находится 23 города.

См. также 
 Самые населённые городские агломерации

Примечания 

 
Тайвань
Списки:Тайвань